Koeberlin oder Köberlin ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ludwig Köberlin (1794–1862), deutscher evangelischer Pfarrer und Botaniker
 Matthias Koeberlin (* 1974), deutscher Schauspieler und Rezitator

Siehe auch:
 Köberlein